

Фріголд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Фріголд Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія